Zitouna est un terme en arabe qui désigne un olivier. On retrouve ce nom dans :
 la mosquée Zitouna, mosquée de Tunis fondée vers 732 ;
 l'Université Zitouna, université tunisienne fondée en 737 ;
 Zitouna Sports, association sportive tunisienne fondée en 1927 ;
 Zitouna FM, radio tunisienne lancée en 2007 ;
 la Banque Zitouna, banque tunisienne lancée en 2009 ;
 Zitouna, commune algérienne de la wilaya de Skikda ;
 Zitouna, commune algérienne de la wilaya d'El Tarf.

Homonymie de toponyme